Имляни (; ) е село в Босна и Херцеговина, регион Баня Лука, община Кнежево.

География 

Разположено под планината Влашич, Централна Босна.

Hаселение

Източници

Външни препратки 
 Maplandia
 www.satellitecitymaps.com
 www.distancesfrom.com
 www.kartabih.com

Села в Република Сръбска